Walton kan som auktorsförkortning betyda:

 Margaret Walton
 Frederick Arthur Walton

Robotskapade auktorsförkortningar